Il doppio del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Paul Hanley e Kevin Ullyett 6-3, 5-7, [10-3].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (finale)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
 Martin Damm /  Leander Paes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 2006